Domani è domenica/Sarà migliore – singolo di Valentino del 1983
 Domani è domenica – programma radiofonico del 1961
 Domani è domenica – programma televisivo del 2021